Анна Австрийска или Анна фон Хабсбург () може да се отнася за:

 Анна Австрийска (1280–1327), дъщеря на крал Албрехт I, омъжена за маркграф Херман III (Бранденбург) и за херцог Хайнрих VI (Силезия)
 Анна Австрийска (1318-1343), дъщеря на херцог Фридрих Красивия, омъжена за херцог Хайнрих XV (Бавария)
 Анна Австрийска (1432–1462), дъщеря на крал Албрехт II, омъжена за херцог Вилхелм III (Саксония)
 Анна Австрийска (1528–1590), дъщеря на император Фердинанд I, омъжена за херцог Албрехт V (Бавария)
 Анна Хабсбург-Австрийска (1549–1580), дъщеря на император Максимилиан II, омъжена за крал Филип II Испански
 Анна Австрийска (1573–1598), дъщеря на Карл II (ерцхерцог на Австрия), омъжена за Сигизмунд III Васа, крал на Полша
 Анна Австрийска-Тиролска (1585–1618), дъщеря на ерцхерцог Фердинанд II (Тирол), омъжена за император Матиас
 Анна Австрийска (1601-1666), дъщеря на крал Филип III (Испания), омъжена за Луи XIII, крал на Франция

Вижте също 
 Мария Анна Австрийска